Рошіоара () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Мера.
 Рошіоара () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Бербешть.